Ла Пареха има више значења:

 Ла Пареха (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пареха (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пареха (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пареха (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пареха (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пареха (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пареха (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пареха (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пареха (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пареха, Планта Пурификадора Томатлан (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пареха, Ел Бехуко (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пареха (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пареха (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пареха (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику